The Kids Are Alright est un film-documentaire sur les Who paru en 1979 ;
 The Kids Are Alright est la BO extraite du documentaire The Kids Are Alright ;
 The Kids Are Alright est une chanson du premier album des Who, My Generation ;
 The Kids Are All Right est le titre original du film Tout va bien ! The Kids Are All Right, réalisé par Lisa Cholodenko en 2010 ;
 The Kids Are Alright est le premier album de Chloe x Halle sorti en 2018 ;
 The Kids Are Alright est une série télévisée créée par Tim Doyle en 2018.